Kossoff ist der Familienname folgender Personen:

 David Kossoff (1919–2005), britischer Schauspieler
 Leon Kossoff (1926–2019), britischer Maler des Expressionismus
 Paul Kossoff (1950–1976), britischer Rock- und Blues-Gitarrist

Siehe auch:
 Kossow
 Kosov (Begriffsklärung)
 Kosow